Alfonso Monfardini – scultore e pittore italiano
 Ferdinando Monfardini – pilota automobilistico italiano
 Luigi Monfardini – pittore italiano
 Wenling Tan Monfardini –  pongista cinese naturalizzata italiana